Rueprecht ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Rueprecht (* 1929), österreichischer Schauspieler
 Katharina Rueprecht (* 1943), österreichische Juristin, Autorin, Herausgeberin und Publizistin